Dynamoterror é um gênero de dinossauro terópode tiranossaurídeo que viveu no que é hoje o Novo México durante o período Cretáceo Superior, há aproximadamente 78 milhões de anos. A espécie-tipo (e única espécie conhecida) é a denominada Dynamoterror dynastes. O nome genérico é derivado da palavra grega dynamis (δύναμις) que significa "poder" e da palavra latina terror. O nome específico dynastes é derivado de δυνάστης, "governante".

Descoberta

Em 1993, Adrian P. Hunt e Spencer G. Lucas relataram fragmentos de dentes e um metatarso de um tiranossaurídeo da Formação Menefee, e em 2006, Lewis et al. relatou outro fragmento de dente. Em agosto de 2012, um esqueleto parcial de um tiranossaurídeo foi descoberto e posteriormente coletado do Membro Allison, data do estágio Campaniano Inferior da Formação Menefee na Bacia de San Juan, no noroeste do Novo México. Os restos foram encontrados pelos estudantes de geologia Brian Watkins e Eric Gutiérrez em uma expedição liderada por Andrew McDonald, do Western Science Center, e Douglas Wolfe, CEO do Zuni Dinosaur Institute for Geosciences. As expedições subsequentes na Formação Menefee em 2013 e 2018 não revelaram nenhum elemento adicional. O espécime foi posteriormente nomeado e descrito em 2018 por Andrew T. McDonald, Douglas G. Wolfe e Alton C. Dooley, Jr. O espécime do holótipo, UMNH VP 28348, consiste nos frontais esquerdo e direito, centros vertebrais fragmentários, fragmentos do dorso costelas, metacarpo II direito, crista supraacetabular do ílio direito, falange 2 do dedo podal esquerdo IV, falange 4 do dedo podal esquerdo IV e outros fragmentos ósseos não identificáveis. O espécime do holótipo está atualmente alojado no Museu de História Natural de Utah, Salt Lake City, Utah.

McDonald et ai. (2018) sugeriram que, devido à falta de material sobreposto, o material tiranossaurídeo relatado anteriormente não poderia ser encaminhado ao Dynamoterror. Em 2018, Sebastian G. Dalman e Spencer G. Lucas descreveram cinco espécimes de tiranossaurídeos da Formação Menefee: NMMNH P-8313, uma escápula anterior direita; NMMNH P-22133, um metatarso II; NMMNH P-61274, um eixo de uma costela torácica anterior; NMMNH P-71332, um dente lateral; e NMMNH P-78032, um pós-orbital esquerdo.

O nome genérico, Dynamoterror, é derivado da palavra Grego "dynamis" (poder) e a palavra Latim "terror". O nome específico, dinastes, é derivado da palavra latina "dynastēs" (governante). O nome binomial homenagemia “Dynamosaurus imperiosus”, um sinônimo júnior de Tyrannosaurus, pois era um "favorito de infância" de um dos autores.

Em 2020, Chan-gyu Yun considerou o Dynamoterror um nomen dubium devido à natureza altamente fragmentária do espécime do holótipo e à falta de autapomorfias, pois duas das autapomorfias originais estão presentes em outros tiranossaurídeos. Além disso, a natureza fragmentária do frontal torna incerto se as autapomorfias são comparáveis a outros tiranossaurídeos.

Descrição

Foi estimado que o Dynamoterror teria cerca de 9 metros de comprimento. O espécime do holótipo, UMNH VP 28348, é um esqueleto incompleto, mas associado, consistindo de elementos cranianos e pós-cranianos, incluindo os frontais esquerdo e direito, quatro centros vertebrais, fragmentos de costelas, o segundo metacarpo direito, o ílio e duas falanges do quarto dedo do pé esquerdo.

Crânio

Com base na análise do crânio, os paleontólogos concluíram se tratar de um indivíduo juvenil, ou quase adulto. A base do processo nasal é composta pela característica mais medial na superfície rostral do frontal. O processo nasal projeta-se em direção ao rostro e possui um entalhe profundo nas laterais da base. O entalhe profundo marca o ponto mais posterior do contato com o nasal. Como em Teratophoneus e Lythronax, para os lados da incisura profunda está o processo pré-frontonasal cônico. Para os lados do processo pré-frontal há um entalhe mais raso que marca onde a exposição pré-frontal está no teto do crânio, e para o lado do entalhe raso está o processo diante do osso lacrimal.

Esqueleto

Sabe-se que um dos fragmentos vertebrais mais completos faz parte do centro de uma vértebra caudal média. Como no Tyrannosaurus, o centro caudal médio exibe uma faceta de articulação chevron pronunciada. A faceta de articulação é deslocada da margem inferior da face caudal do centro. Com base em comparações dos ílios de Teratophoneus e Tyrannosaurus, um fragmento ósseo amplamente arqueado foi identificado como a crista acima do osso acetabular do ílio direito. A superfície inferior do fragmento de ílio direito é lisa e suavemente côncava. Esta crista é muito fina nas margens laterais, mas torna-se consideravelmente mais espessa na parte posterior e média, pois sua margem superior se inclina abruptamente dorsalmente para se fundir com a superfície lateral da lâmina do ílio.

Classificação
McDonald et ai. (2018) originalmente colocou Dynamoterror dentro de Tyrannosaurinae, em uma politomia com Lythronax, Nanuqsaurus, Teratophoneus, Daspletosaurus, Zhuchengtyrannus e um clado contendo Tarbosaurus e Tyrannosaurus. Os autores sugeriram que a politomia provavelmente foi causada pela natureza fragmentária do espécime holótipo do Dynamoterror. Os autores também sugeriram que a área de origem para o clado de tiranossauros de grande porte é difícil de determinar devido à pequena quantidade de espécimes de tiranossauróides conhecidos do Campaniano da Ásia e à falta de material diagnóstico de tiranossaurídeos primitivos do norte de Laramidia. No entanto, Voris et al. (2020) posteriormente atribuiu Dynamoterror dentro de um clado contendo apenas Teratophoneus e Lythronax. Os autores sugeriram que este clado provavelmente tinha diferentes estratégias de alimentação para tiranossaurídeos pertencentes ao clado Daspletosaurini devido às diferentes morfologias do crânio. Um estudo de Yun (2020) determinou que o Dynamoterror é um nomen dubium devido à natureza fragmentária e não diagnóstica do holótipo.

Abaixo está um cladograma de McDonald et al., 2018.

Abaixo a análise filogenética proposta por Voris et al. (2020).

Paleoecologia
Dynamoterror origina-se do estágio Campaniano inferior, encontrado na Formação Menefee, Novo México. Outra fauna conhecida da formação inclui o nodosaurídeo Invictarx, o crocodiliano Brachychampsa sealeyi, o hadrossauro Ornatops e o centrosaurino Menefeeceratops.

Ligações externas 
 

Tyrannosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2018